Stephen Troyte Dunn (1868-1938), botaniste ;
 Stephen Dunn (1894-1980), ingénieur du son américain ;
 Stephen Dunn (poète) (1939-), poète américain ;
 Stephen Dunn (1989-), réalisateur canadien.

Divers 
 Stephen Dunn, nom de catch de Steve Doll

Voir aussi 
 
Nom de ring